Arena Gudeok – przeznaczona do siatkówki hala sportowa znajdująca się w mieście Pusan w Korei Południowej. Hala została oddana do użytku w roku 1971, może pomieścić 4 000 widzów.

Hale sportowe i widowiskowe w Pusan